Rubino bezeichnet:
 Rubino, Ort in der Elfenbeinküste
 Rubino (Automobilhersteller), ehemaliger italienischer Automobilhersteller

Rubino ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Rubino (1880–1964), italienischer Illustrator und Kinderbuchautor, Comiczeichner und Regisseur
 Beth A. Rubino, US-amerikanische Szenenbildnerin
 Bonaventura Rubino († 1668), italienischer Organist und Komponist
 Carl J. Rubino († 2015), US-amerikanischer Jurist
 Giorgio Rubino (* 1986), italienischer Leichtathlet
 José Rubino, uruguayischer Politiker
 Joseph Rubino (1799–1864), deutscher Althistoriker
 Massimiliano Rubino (* 1983), italienischer Gewichtheber
 Raphael Rubino (* 1971), deutscher Schauspieler
 Renzo Rubino (* 1988), italienischer Sänger
 Sergio Rubino (* 1948), italienischer Keramikkünstler, Maler und Bildhauer

Siehe auch:
 Rubino di Cantavenna, italienischer Rotwein
 Rubin
 Rubini